36-й Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин прошёл в городе Оберстдорф (Германия) с 10 по 17 апреля 1994 года. Германия приняла мужской чемпионат мира в 4-й раз. В Оберстдорфе турнир прошёл впервые.

Чемпионом мира стала (в 22-й раз в своей истории и 2-й раз подряд) сборная Канады, победив в финале сборную Швеции со счётом 3:2. Третье место заняли сборная Германии и сборная Швейцарии (матч за 3-е место не проводился).

Впервые в чемпионате приняла участие сборная Нидерландов.

Одновременно с мужским в Оберстдорфе проводился и .

Формат соревнований 
Сначала все команды участвуют в групповом этапе, в котором каждая сборная сыграет по разу с каждой. Четыре лучших команды проходят в полуфиналы плей-офф, победители которых сыграют в финале. Матч за третье место не проводится, бронзовые медали получают обе команды, проигравшие в полуфиналах (этот чемпионат был последним, где бронзовые медали присуждались таким образом).

Команды-участницы 
Участниками турнира стали сборная Германии (как сборная принимающей страны), сборная Канады (как ; в качестве сборной Канаду представляла команда-победитель , скип Рик Фолк), шесть европейских мужских сборных, занявших 1—7 места на чемпионате Европы 1993 года (кроме сборной Германии), сборная США (вместе с Канадой представляющая Северную Америку), а также сборная Австралии (получившая квалификацию по результатам Тихоокеанского чемпионата 1993).

Составы команд 
(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

  Проходят напрямую в полуфиналы плей-офф.
  Проходят в тай-брейки за 3-е и 4-е место и выход в полуфиналы плей-офф.

Тай-брейки 
Поскольку на групповом этапе сборные Германии, США и Швеции набрали одинаковое количество побед, то между ними (для определения обладателей 3-го и 4-го места, выходящих в полуфиналы плей-офф) был проведен дополнительный розыгрыш. Сначала между собой встречались сборные Германии и США, победитель занимал 3-е место в группе, а проигравший встречался со сборной Швеции за 4-е место в группе.

В результате в полуфиналы плей-офф с 3-го места вышла сборная Германии, с 4-го места — сборная Швеции.

Плей-офф

Итоговая классификация

Награды 
 Приз имени Колина Кэмпбелла (), присуждаемый «за лучшее воплощение спортивного духа и за спортивное мастерство», получил Герт Ларсен (сборная Дании).

Примечания 

1994
Чемпионаты мира в Германии
Международные соревнования по кёрлингу в Германии
Спорт в Германии в 1994 году
1994 год в кёрлинге
Международные спортивные соревнования в Оберстдорфе
Апрель 1994 года